Stoph ist der Familienname folgender Personen:
 Kurt Stoph (1912–1980), deutscher Politiker (SED), Staatssekretär und Präsident des Deutschen Fußballverbandes der DDR
 Willi Stoph (1914–1999), deutscher Politiker (SED)

Siehe auch:
 Stof